Cabral se poate referi la:

Persoane
Amílcar Cabral (1924-1973), politician din Guineea-Bissau și insulele Capul Verde
Andrea J. Cabral (n. 1959), prima femeie sheriff din Massachusetts
Anna Escobedo Cabral (n. 1959)
António Bernardo da Costa Cabral, 1st Marquess of Tomar (1803—1889), funcționar de stat portughez
Artur de Sacadura Cabral (1881-1924), pionier de aviație stat portughez
Cabral "Cabbie" Richards (n. 1977), vedetă TV canadiană
Cabral Ibacka (n. 1977), actor și vedetă TV din România
Ciruelo Cabral (n. 1963), artist argentinian
Donald Reid Cabral (1923-2006), președinte al Republicii Dominicane
Esperanza Cabral, politician filipinez
Evaldo Cabral de Mello (n. 1936), istoric brazilian
Facundo Cabral (1937-2011), cantautor argentiniană
Fito Cabrales, cantautor și chitarist spaniol
Francisco Cabral (1529–1609), misionar iezuit portughez din Japonia
Gonçalo Velho Cabral, monah și explorator portughez
João Cabral de Melo Neto, poet brazilian
João Cabral, misionar catolic portughez
João de Pina-Cabral, antropolog portughez
Jose Antonio Zapata Cabral, jurnalist și editor mexican
Juan Bautista Cabral (1789–1813), Argentine soldier
Len Cabral, american
Luís Cabral, first President of Guinea-Bissau
Manuel del Cabral, scriitor dominican
Maria da Conceição Nobre Cabral, politician din Guineea-Bissau
Miguel de Sacadura Cabral Portas, politician portughez de stânga
Paulo de Sacadura Cabral Portas, politician portughez de dreapta
Pedro Álvares Cabral (1467–1520), nobil, comandant militar, navigator și explorator portughez, descoperitorul Braziliei
Sérgio Cabral Filho, politician și jurnalist brazilian

Sport
Adilson Tavares Varela sau Cabral, fotbalist din Capul Verde
Alejandro Cabral, fotbalist argentinian
Brian Cabral, fotbalist american
Cabral Ferreira, funcționar de fotbal portughez
Carlos Alberto Cabral, antrenor de fotbal brazilian
Cristian Martins Cabral, fotbalist brazilian
Gustavo Cabral, fotbalist argentinian
Jerson Cabral, fotbalist olandez
Mário de Araújo Cabral, pilot auto portughez
Milagros Cabral, voleibalist dominican
Paulo Cabral, fotbalist portughez

Toponime
Cabral, Barahona, oraș din provincia Barahona, Republica Dominicană

Altele
Cabral (cal)
African Youth Amílcar Cabral, Guineea-Bissau
Amilcar Cabral Cup, turneu de fotbal din Africa de Vest
Amílcar Cabral International Airport, aeroport internațional din Capul Verde
Cabrales cheese,
Cabrales, municipiu din Spania
Fenyramidol sau Cabral, relaxant muscular
Robert J. Cabral Station, stație feroviară din SUA
Departamentul Sargento Cabral, Provincia Chaco, Argentina
Vila Olímpica Elzir Cabral, stadion multifuncțional din Brazilia

Nume de familie portugheze